Љесковец може бити:

 Љесковец (Звољен), насељено мјесто у округу Звољен, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Љесковец (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република